yiq – codice ISO 639-3 della lingua miqie yi